Пашковський Вадим Вікторович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пашковський Євген Володимирович — український письменник, лауреат Шевченківської премії 2001 року. Належить до так званої «Житомирської літературної школи».
 Пашковський Костянтин Євгенович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пашковський Леонід Борисович — український політик.
 Пашковський Максим Ігорович — український політик. Народний депутат України IX скликання.
 Пашковський Олександр Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пашковський Петро Семенович — український гірничий інженер, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки.

 Пашковська Юлія Максимівна (1936—2014) — українська радянська естрадна співачка.

Слов'янські прізвища
Українські прізвища